

Personnalités 

 Armin Görtz (né en 1959), footballeur allemand ;
 Georg Heinrich von Görtz (1668-1719), homme d'État et diplomate suédois ;
 Henri de Görtz ou de Goritz (1270-1335), duc de Carinthie, margrave de Carniole et comte de Tyrol, roi élu de Bohême et roi titulaire de Pologne ;
 Johann Eustach von Görtz (1737-1821), diplomate prussien ;
 Max Görtz (né en 1993), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Meinhard de Görtz ou de Goritz ( siècle), comte de Goritz et de Tyrol, duc de Carinthie, margrave de Carniole et de la marche windique.